Бланжи-ле-Шато:

 Бланжи-ле-Шато — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос.
 Бланжи-ле-Шато — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос.